

Geografia 
 Sanders – comune del Kentucky, Stati Uniti
 Sanders – census-designated place dell'Arizona, Stati Uniti
 Contea di Sanders – contea del Montana, Stati Uniti

Personaggi 
 Greg Sanders – personaggio della serie televisiva CSI – Scena del crimine
 Micah Sanders – personaggio della serie televisiva Heroes
 Niki Sanders – personaggio della serie televisiva Heroes
 Steve Sanders – personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210

Persone

Altro 
 3029 Sanders – asteroide della fascia principale
 The Larry Sanders Show – serie televisiva statunitense